Jako lineární písmo se označují dvě písma používaná ve starověké Krétě:

 Lineární písmo A – dosud nerozluštěné
 Lineární písmo B – písmo rozluštěné v 50. letech 20. století

a jedno v Elamu:

 Lineární elamské písmo - rozluštěné písmo